

Astronomia 
 273262 Cottam – asteroide della fascia principale

Geografia 
Canada
 Cottam – comunità di Kingsville, nell'Ontario
Regno Unito
 Cottam – parrocchia civile dell'East Riding of Yorkshire, in Inghilterra
 Cottam – villaggio del Lancashire, in Inghilterra
 Cottam – villaggio del Nottinghamshire, in Inghilterra

Persone 
 Andy Cottam – crickettista inglese
 Bob Cottam – crickettista inglese
 Francis Cottam – crickettista inglese
 Harold Cottam – telegrafista britannico
 Michael Cottam – crickettista inglese
 Thomas Cottam – prete cattolico inglese

Pagine correlate 
 John Cottam
 Cotham